Le Côté obscur (Bride and Gloom), treizième épisode de la saison 3 de Charmed, diffusé en 2001 ;
 Le Côté obscur (Blackout), septième épisode de la saison 7 de Malcolm, diffusé en 2005 ;
 Le Côté obscur (Of Human Action), septième épisode de la saison 2 de Fringe, diffusé en 2009 ;
 Le Côté obscur (With Honor), cinquième épisode de la saison 1 d´Unforgettable, diffusé en 2011 ;
 Le Côté obscur (Where the Vile Things Are), sixième épisode de la saison 6 de Gossip Girl, diffusé en 2012 ;
 Le Côté obscur (The Penalty Box), vingt-et-unième épisode de la saison 3 de The Good Wife, diffusé en 2012 ;
 Le côté obscur (Plutonium Is Forever), cinquième épisode de la saison 1 de Scorpion, diffusé en 2015.

Voir aussi 
 Le Côté obscur du cœur (El lado oscuro del corazón), film argentin d’Eliseo Subiela sorti en 1992.